Имарет-Геревенд () — село в Нагорном Карабахе неподалёку от реки Тертерчай. Согласно административно-территориальному делению Нагорно-Карабахской Республики, фактически контролирующей село, расположено в Мартакертском районе НКР, согласно административно-территориальному делению Азербайджанской Республики — в Кельбаджарском районе Азербайджана. Село сильно пострадало в результате Карабахского конфликта.

Топонимика 
Согласно «Энциклопедическому словарю топонимов Азербайджана», село названо в честь племени гервенд, из которого происходили семьи основавшие село, а слово Имерет было добавлено, для того чтобы отличить село от других одноименных сёл.

География 
Село расположено на высоте 1155 м, неподалёку от реки Тертерчай.

История 

Село сильно пострадало от войны в Карабахе и было взято армянскими вооружёнными формированиями в 1992 году. До войны было селом Мардакертского района Азербайджанской ССР.

Согласно докладу правозащитного центра «Мемориал», в годы Карабахской войны в результате боевых действий армянских вооруженных формирований жители азербайджанского села Имарет-Карвенд были вынуждены покинуть его, само село же было сожжено нападавшими.

Население 
До взятия армянами, село имело исключительно азербайджанское население. По данным «Свода статистических данных о населении Закавказского края, извлеченных из посемейных списков 1886 года», в селе Герравенд 1-й (Имарат) Герравендского сельского общества Джеванширского уезда Елизаветпольской губернии было 143 дыма и проживало 400 человек, все — азербайджанцы (указаны как «татары»), по вероисповеданию — шииты. 26 человек были представителями бекства, 11 — духовенства, остальные — государственными крестьянами.

По данным «Кавказского календаря» 1912 года в селе, указанном как Имарат-Геравенд Джеванширский уезда Елизаветпольской губернии жило 310 азербайджанцев, указанных в календаре как «татары». По данным переписи 1921 года, в селе проживало 144 человека — все азербайджанцы (указаны как «тюрки азербайджанские»).

Ссылки 
 Imarat Qarvand, Azerbaijan

Примечания 

Населённые пункты Мартакертского района НКР